Konew-Denkmal bezeichnet:

 Konew-Denkmal (Prag)
 Konew-Denkmal (Kirow)